«Change of Heart» — второй сингл со второго альбома Синди Лопер True Colors.

Информация о сингле 
Автор песни — Эссра Мохоук. Бэк-вокал для «Change of Heart» записали участницы группы The Bangles.

В видеоклипе, снятом в Лондоне, Синди танцует на площади Пикадилли в окружении музыкантов и прохожих.

На сегодняшний день «Change of Heart» является последней композицией Синди, вошедшей в пятёрку лучших синглов США. В Израиле сингл дебютировал на первом месте.

В 2005 году Синди записала акустическую версию «Change of Heart», которая не вошла в сборник акустических интерпретаций старых хитов Синди The Body Acoustic, но была доступна для скачивания на официальном сайте певицы.

Чарты

12" LP Single 
 Change of Heart (Extended Version) 7:52 (Синди Лопер, Эссра Мохоук)
 Heartbeats 4:49 (Синди Лопер, Эссра Мохоук)
 Change of Heart (Instrumental) 5:52 (Синди Лопер, Эссра Мохоук)
 Witness 3:38 (Синди Лопер, Джон Тьюри)

Официальные версии 
 Edit Version 3:58
 Extended Version 7:52 — вошла в сборник ремиксов 1989 года The Best Remixes.
 Heartbeats 4:49
 Instrumental 5:52
 AOR Mix 4:24

Песни Синди Лопер
Синглы Epic Records